Sprookjesboom (televisieserie), 3D-animatieserie uit 2006–2008
Sprookjesboom (film), film uit 2012
Sprookjesboom (attractie), Eftelingattractie gebaseerd op bovenstaande televisieserie